Сэр Орелиус Джон Батист Ламот Мари (; 23 декабря 1904, Портсмут, Великобритания — 28 сентября 1995) — государственный деятель Доминики, президент Доминики (1980—1983).

Биография 
До своего избрания работал мировым судьей и юристом.

К моменту избрания в партиях не состоял.

25 февраля 1980 года Палата собраний избрала его президентом.

В 1980—1983 годах — президент Доминики.

Был женат на Бернадетт Дюбуа (с 1964). Хобби: чтение, садоводство, походы.

Источники 
 Aurelius  John Lamothe Marie
 Aurelius Marie

Политики XX века